El Undisputed WWE Tag Team Championship (Campeonato Indiscutible de Parejas de la WWE , en español), es un campeonato de lucha libre profesional creado y utilizado por la compañía estadounidense WWE, en su marca SmackDown. El campeonato fue creado el 23 de agosto de 2016 y presentado en SmackDown Live por el Gerente General y el Comisionado de SmackDown, Daniel Bryan y Shane McMahon respectivamente. Los campeones actuales son The Usos, quienes se encuentran en su quinto reinado como equipo.

Historia 
El Campeonato en Parejas de SmackDown de la WWE, fue anunciado el 23 de agosto de 2016, tras la necesidad de haber un campeonato en parejas en la marca SmackDown Live. Se confirmó un torneo para definir a los nuevos campeones para el evento Backlash 2016, donde Heath Slater & Rhyno salieron victoriosos.

En 2020 debido al WWE Draft el WWE SmackDown Tag Team Championship se convirtió en el primer título en ser traspasado a una marca contraria a su nombre pasado a Raw siendo un título con nombre de SmackDown siendo seguidos por el WWE Raw Tag Team Championship los cuales intercambiaron marcas y campeones.

Cambio de marca 
En 2020 debido al WWE Draft el WWE SmackDown Tag Team Championship se convirtió en el primer título en ser traspasado a una marca contraria a su nombre pasado a Raw siendo un título con nombre de SmackDown siendo seguidos por el WWE Raw Tag Team Championship los cuales intercambiaron marcas y campeones.

Undisputed WWE Tag Team Championship (2022 - Presente) 
En 2022, se debía unificar los campeonatos con Raw Tag Team Championship de RK-Bro en Backlash, pero por situaciones desconocidas se pospuso para el 20 de mayo en Smackdown ganando The Usos.

Nombres

Torneo por el título 
El torneo comenzó el 23 de agosto de 2016 en SmackDown Live. La final se realizó en Backlash el 11 de septiembre de 2016.
{{8TeamBracket

| RD1-seed01=
| RD1-seed02=
| RD1-team01= The Usos
| RD1-team02= The Ascension
| RD1-score01= Pin
| RD1-score02= 3:49
| team-width=

| RD1-seed03=
| RD1-seed04=
| RD1-team03= American Alpha
| RD1-team04= Breezango
| RD1-score03= Pin
| RD1-score04= 10:13

| RD1-seed05=
| RD1-seed06=
| RD1-team05= The Hype Bros
| RD1-team06= The Vaudevillains

Campeones 

El Campeonato en Parejas de SmackDown es un campeonato en parejas creado por la WWE en 2016. Los campeones inaugurales fueron Heath Slater & Rhyno, quienes ganaron un torneo con final en Backlash 2016, y desde entonces ha habido 16 distintos equipos y 29 luchadores campeones oficiales, repartidos en 26 reinados en total. 

El reinado más largo en la historia del título le pertenece a The Usos (Jimmy & Jey), quienes han mantenido  el campeonato por  días en su quinto reinado. Por otro lado, The New Day (Kofi Kingston & Xavier Woods) poseen el reinado más corto en la historia del campeonato, con tan solo 3 días con el título en su haber.

En cuanto a los días en total como campeones (un acumulado entre la suma de todos los días de los reinados individuales de cada luchador), The Usos también poseen el primer lugar, con  días como campeones entre sus cinco reinados. Les siguen The New Day — Big E, Kofi Kingston & Xavier Woods — (376 días en sus siete reinados), The Bludgeon Brothers — Harper & Rowan — (135 días en su único reinado), Heath Slater & Rhyno (84 días en su único reinado), y American Alpha — Chad Gable & Jason Jordan — (84 días en su único reinado). En cuanto a los días en total como campeones, de manera individual, Jimmy y Jey poseen el primer lugar con  días entre sus cinco reinados como campeón. Le sigue Big E — (con 376 días en su sexto reinado).

El campeón más joven en la historia es Dominik Mysterio, quien a los 24 años y 41 días derrotó junto Rey Mysterio a The Dirty Dawgs (Dolph Ziggler & Robert Roode) el 16 de mayo de 2021 en WrestleMania Backlash. En contraparte, el campeón más viejo es Shane McMahon, quien a los 49 años y 12 días derrotó junto con The Miz a The Bar (Cesaro & Sheamus) el 27 de enero de 2019 en Royal Rumble. En cuanto al peso de los campeones, The Wyatt Family son los más pesados con 368 kilogramos combinados, mientras que Rey Mysterio & Dominik Mysterio son los más livianos con 170 kilogramos combinados. 

Por último, The New Day es el equipo con más reinados, con 7 reinados. Individualmente, Kofi Kingston y Big E son los luchadores con más reinados, con 6 reinados.

Campeones actuales 
Los campeones actuales son The Usos (Jey & Jimmy Uso), quienes se encuentran en su quinto reinado en conjunto. The Usos lograron ganar los campeonatos después de derrotar a los excampeones The Mysterios (Rey Mysterio & Dominik Mysterio) el 18 de julio de 2021 en Money in the Bank.

The Usos registran hasta el  de  de  las siguientes defensas televisadas:

 vs. The Mysterios (Rey Mysterio & Dominik Mysterio) (21 de agosto de 2021, SummerSlam)
 vs. The Street Profits (Angelo Dawkins & Montez Ford) (10 de septiembre de 2021, SmackDown) — Por descalificación
 vs. The Street Profits (Angelo Dawkins & Montez Ford) (26 de septiembre de 2021, Extreme Rules)
 vs. The Street Profits (Angelo Dawkins & Montez Ford) (15 de octubre de 2021, SmackDown)
 vs. The New Day (Kofi Kingston & King Woods) (1 de enero de 2022, Day 1)
 vs. The New Day (Kofi Kingston & King Woods) (7 de enero de 2022, SmackDown)
 vs. The Viking Raiders (Erik & Ivar) (4 de marzo de 2022, SmackDown)
 vs. Shinsuke Nakamura & Rick Boogs (2 de abril de 2022, WrestleMania 38)
 vs. RK-Bro (Randy Orton & Riddle) (20 de mayo de 2022, SmackDown) — Unificación con el Campeonato en Parejas de Raw
 vs. Riddle & Shinsuke Nakamura (3 de junio de 2022, SmackDown)
 vs. The Street Profits (Angelo Dawkins & Montez Ford) (2 de julio de 2022, Money in the Bank)
 vs. The Street Profits (Angelo Dawkins & Montez Ford) (30 de julio de 2022, SummerSlam)
 vs. The Mysterios (Rey Mysterio & Dominik Mysterio) (1 de agosto de 2022, Raw)
 vs. The Brawling Brutes (Butch & Ridge Holland) (23 de septiembre de 2022, SmackDown)
 vs. The Brawling Brutes (Butch & Ridge Holland) (5 de noviembre de 2022, Crown Jewel)
 vs. The New Day (Kofi Kingston & Xavier Woods) (11 de noviembre de 2022, SmackDown)
 vs. Matt Riddle & Kevin Owens (5 de diciembre de 2022, Raw)
 vs. The Brawling Brutes (Sheamus & Butch) (9 de diciembre de 2022, SmackDown)
 vs. Hit Row (Top Dolla & Ashante ''Thee'' Adonis) (23 de diciembre de 2022, SmackDown)
 vs. Sheamus & Drew McIntyre (6 de enero de 2023, SmackDown)
 vs. Braun Strowman & Ricochet (10 de febrero de 2023, SmackDown)

Lista de campeones

Total de días con el título 
La siguiente lista muestra el total de días que un equipo o un luchador ha poseído el campeonato, si se suman todos los reinados que posee. Actualizado a la fecha del  de  de .

Por equipos 

A la fecha del  de  de .

Por luchador 
A la fecha del  de  de .

Mayor cantidad de reinados

Por equipos

Por luchador

Véase también

Referencias

Notas

Enlaces externos 
 Historia del título

Campeonatos de la WWE
Campeonatos en parejas de lucha libre profesional